Села:
 Іванківці — Вінницька область, Козятинський район
 Іванківці — Вінницька область, Тиврівський район
 Іванківці — Житомирська область, Бердичівський район
 Іванківці — Житомирська область, Житомирський район
 Іванківці — Житомирська область, Любарська селищна громада
 Іванківці — Кіровоградська область, Знам'янський район
 Іванківці — Рівненська область, Дубенський район
 Іванківці — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Зборівський район
 Іванківці — Тернопільська область, Кременецький район
 Іванківці — Тернопільська область, Кременецький район, колишній (до 2020 року) Лановецький район
 Іванківці — Хмельницька область, Городоцький район
 Іванківці — Хмельницька область, Деражнянський район
 Іванківці — Хмельницька область, Дунаєвецький район
 Іванківці — Хмельницька область, Новоушицький район
 Іванківці — Хмельницька область, Старосинявський район
 Іванківці — Хмельницька область, Хмельницький район
 Іванківці — Хмельницька область, Ярмолинецький район
 Іванківці — Чернівецька область, Чернівецький район
 Іванківці — Чернігівська область, Срібнянський район

Залізниця:
 Іванківці — зупинний пункт Південно-Західної залізниці

Посилання